Semântica categorial é o nome que designa diversas abordagens de semântica formal baseadas em teoria das categorias. A semântica formal é uma das áreas de estudo de ciência da computação, preocupada em atribuir significado às construções das linguagens de programação.

Nesta abordagem as funções semânticas são definidas usando-se noções categoriais de morfismos e composicionalidade. Esta abordagem tira proveito da expressividade de teoria das categorias, e está relacionada com a abordagem denotacional.

Bibliografia 
  A.M. Pitts, Categorical Logic. Chapter 2 of S. Abramsky and D. M. Gabbay and T. S. E. Maibaum (Eds) Handbook of Logic in Computer Science, Volume 5. Algebraic and Logical Structures, Oxford University Press, 2000. (A preliminary version appeared as Cambridge University Computer Laboratory Tech. Rept. No. 367, May 1995.)

Ver também 
 Ciência da computação
 Linguagens de programação
 Linguagens formais e compiladores
 Teoria das categorias

Semântica formal
Lógica categórica